Philadelphia Wings é um time profissional de Lacrosse, e atualmente atua na NLL, sendo campeão em 6 oportunidades, foi fundado em 1986.
Atualmente sedia em Filadélfia, Pensilvânia

Lacrosse